Флорентийский мир — мирный договор между республиканской Францией и Неаполитанским королевством, заключённый 18 марта 1801 года во Флоренции.

Заключая этот договор, первый консул Наполеон Бонапарт поступал по желанию российского императора Павла I.

По условиям договора неаполитанский король Фердинанд IV обязывался:
 отказаться от своих притязаний на часть острова Эльбы и на владения в Тоскане;
 закрыть британским кораблям доступ в неаполитанские гавани;
 содержать на свой счет близ Тарентского залива отряд французской армии в 12—15 тысяч человек;
 упразднить специальные для политических преступлений суды и возвратить всех бежавших от преследований патриотов.

См. также 
 Парижский мирный договор (1801)

Литература 
 

Договоры по алфавиту
Мирные договоры XIX века
Международные договоры Франции
Международные договоры Италии
Неаполитанское королевство
Март 1801 года
Договоры Наполеоновских войн
История Флоренции